Буксвиллер () — кантон на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн. После модификации, проведённой в результате административной реформы 18 февраля 2014 года, количество коммун в его составе с марта 2015 года увеличилось с 19 до 59-ти.

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 18 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Нижний Рейн уменьшилось с 44 до 23. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года.

Начиная с выборов в марте 2015 года, советники избираются по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной). Избиратели каждого кантона выбирают Совет департамента (новое название генерального Совета): двух советников разного пола. Этот новый механизм голосования потребовал перераспределения коммун по кантонам, количество которых в департаменте уменьшилось вдвое с округлением итоговой величины вверх до нечётного числа в соответствии с условиями минимального порога, определённого статьёй 4 закона от 17 мая 2013 года. В результате пересмотра общее количество кантонов департамента Нижний Рейн в 2015 году уменьшилось с 44-х до 23-х.

Советники департаментов избираются сроком на 6 лет. Выборы территориальных и генеральных советников проводят по смешанной системе: 80 % мест распределяется по мажоритарной системе и 20 % — по пропорциональной системе на основе списка департаментов. В соответствии с действующей во Франции избирательной системой для победы на выборах кандидату в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов (то есть больше половины голосов из числа не менее 25 % зарегистрированных избирателей). В случае, когда по результатам первого тура ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур голосования. К участию во втором туре допускаются только те кандидаты, которые в первом туре получили поддержку не менее 12,5 % от зарегистрированных и проголосовавших «за» избирателей. При этом, для победы во втором туре выборов достаточно простого большинства (побеждает кандидат, набравший наибольшее число голосов).

Консулы кантона 

После реформы 2015 года консулов избирают парами:

Географическое положение 
Кантон граничит на севере с кантоном Нидербронн-ле-Бен округа Агно, на востоке с кантонами Агно округа Агно и Ошфельден округа Страсбург-пригород, на юге с кантоном Саверн округа Саверн и на западе и северо-западе с кантоном Ла-Петит-Пьерр округа Саверн.

История 
Кантон был основан 4 марта 1790 года в ходе учреждения департаментов как часть тогдашнего «района Виссамбур». С созданием округов 17 февраля 1800 года, кантон по-новому переподчинён, как часть округа Саверн.

В составе Германской империи с 1871 по 1919 год не было административного деления на кантоны и округа, а была создана единая имперская провинция Эльзас-Лотарингии без административного деления на города и общины.

С 28 июня 1919 года кантон Буксвиллер является частью округа Саверн.

С 1940 по 1945 год территория была оккупирована гитлеровской Германией.

В марте 2015 года кантон модифицирован в результате административной реформы, а количество коммун в его составе возросло с 19 до 59-ти.

Состав кантона 
До 2015 года кантон включал в себя 19 коммун:

После административной реформы площадь кантона — 321,71 км², включает в себя 59 коммун, суммарная численность населения — 48 379 человек (по данным INSEE, 2013), плотность населения — 150 чел/км². В результате реформирования 9 коммун передано в состав вновь созданного кантона Ингвиллер (округ Саверн): Бишольс, Венбур, Доссенайм-сюр-Зенсель, Ингвиллер, Меншоффен, Мюлозен, Нёвиллер-ле-Саверн, Нидерсультсбак и Шиллерсдорф; ещё две коммуны (Нидермодерн и Пфаффеноффен) переданы в состав вновь созданного кантона Рейшсоффен (округ Агно-Висамбур). К оставшимся 8 коммунам кантона добавлено 27 коммун из состава упразднённого кантона Ошфельден (округ Страсбур-Кампань): Альткендорф, Босендорф, Вальтенайм-сюр-Зорн, Викерсайм-Вильсозен, Вильвисайм, ВингерсаймА, Гайсвиллер, Грасендорф, Дюнтсенайм, ЖенсаймА, Зёберсдорф, Ингенайм, Исенозен, Ликсозен, Мельсайм, Менверсайм, МиттелозенА, Мютсенуз, ОатсенаймА, Офранкенайм, Ошфельден, Ренгельдорф, Ренгендорф, Шафуз-сюр-Зорн, Швендратсайм, Шерленайм и Эттендорф; 23 коммуны из состава упразднённого кантона Трюштерсайм (округ Страсбур-Кампань): Андшуайм, Берстет, Виверсайм, Вильготайм, Винтсенайм-Кошерсберг, Грисайм-сюр-Суффель, Гуженайм, Денгсайм, Доссенайм-Кошерсберг, Дюрнинген, Катзенайм, Кинайм, Кюттольсайм, Негартайм-Итленайм, ПфеттисаймА, Пфюльгрисайм, Рор, Стютзайм-Оффенайм, ТрюштерсаймА, Фесенайм-ле-Ба, Фюрденайм, Шнерсайм и Юртигайм, а коммуна Иттенайм передана из состава упразднённого кантона Мюндольсайм (округ Страсбур-Кампань).

С марта 2015 года в составе кантона 59 коммун:

 А1 января 2016 года в результате административной реформы коммуны Вингерсайм, Женсайм, Миттелозен и Оатсенайм упразднены с последующим слиянием в новую коммуну Вингерсайм-ле-Катр-Бан (округ Саверн, кантон Буксвиллер).
 Б1 января 2016 года в результате административной реформы коммуна Пфеттисайм упразднена с последующим слиянием с коммуной Трюштерсайм (округ Саверн, кантон Буксвиллер).

Примечания 

Кантоны департамента Нижний Рейн